En général, la récursivité est le fait qu'un objet fasse référence à lui-même.
 Un algorithme récursif est un algorithme de ce type.
 Le terme récursivité intervient beaucoup en informatique théorique, plus précisément en théorie de la calculabilité (aussi appelée théorie de la récursivité) avec notamment :
 la notion de fonction récursive et de fonction récursive primitive ;
 la notion d'ensemble récursif et récursivement énumérable ;
 la notion de langage récursif : généralisation aux langages de la notion d'ensemble récursif.
 Plusieurs théorèmes de point fixe en théorie de la calculabilité portent sur la récursion, dont le théorème de récursion de Kleene.